Miejscowości w USA:
 Salesville – miasto w stanie Arkansas, w hrabstwie Baxter
 Salesville – wieś w stanie Ohio, w hrabstwie Guernsey